Cheever est un patronyme anglosaxon porté notamment par :
John Cheever (1912–1982), un écrivain américain ;
Eddie Cheever (1958-), un pilote automobile et directeur d'écurie américain ; 
Ross Cheever (1964-), un pilote automobile américain, frère cadet d'Eddie Cheever.